Še může znamenat:

 Še (An-chuej) – okres v provincii An-chuej
 Še – v 6. až 12. století kraj v moderní provincii An-chuej s centrem v dnešním okresu Še (An-chuej)
 Še (Che-pej) – okres v provincii Che-pej

 Še (příjmení () – čínské příjmení
 Šeové – menšinový národ v jižní Číně